Statisticile pentru sezonul La Liga 1965–66.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:

Clasament

Rezultate 
 Echipele gazdă sunt trecute în partea stângă, iar oaspeții în dreapta.

Trofeul Pichichi 

1968
1968 în fotbal
1969 în fotbal